Tivoli – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym
 Tivoli (stacja kolejowa)
 Tivoli – miasto w Grenadzie
 Tivoli – wieś w stanie Nowy Jork
 Tivoli – jednostka osadnicza w stanie Teksas

Stadiony:
 Tivoli – stadion w La Louvière
 Tivoli – stadion w Akwizgranie
 Tivoli Neu – stadion w Innsbrucku

Inne
 Ogrody Tivoli – park rozrywki w Kopenhadze
 Tivoli Gardens Kingston – jamajski klub piłkarski
 IBM Tivoli Directory Server

Zobacz też: Rivoli